Le tournoi de tennis de Bayonne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du 16 au .

Katerina Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Conchita Martínez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Manon Bollegraf et Catherine Tanvier.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Une équipe est exemptée de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bayonne
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Bayonne
Tennis en France en 1989
Tennis en octobre 1989